Епархия Кампаньяна () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кампанья, Бразилия. Епархия Кампаньяна входит в митрополию Позу-Алегри. Кафедральным собором епархии Кампаньяна является церковь святого Антония Падуанского.

История 

8 сентября 1907 года Римский папа Пий X издал буллу «Spirituali Fidelium», которой учредил епархию Кампаньяна, выделив её из епархии Сан-Паулу. Первоначально епархия Кампаньяна входила в митрополию Марианы.

21 мая 1960 года епархия Кампаньяна передала часть своей территории епархии Дивинополиса.

14 апреля 1962 года епархия Кампаньяна вошла в митрополию Позу-Алегри.

Ординарии епархии 

 епископ João de Almeida Ferrão (1909—1935)
 епископ Inocêncio Engelke (1935—1960)
 епископ Othon Motta (1960—1982)
 епископ Aloísio Ariovaldo Amaral (1984—1991)
 епископ Aloísio Roque Oppermann (1991—1996)
 епископ Diamantino Prata de Carvalho (1998 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии